Уракава (Хоккайдо)
 Повіт Уракава